Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2010 (CAF) är kvalspelet för de afrikanska nationerna till världsmästerskapet i fotboll 2010. Sydafrika, som är värdnation för mästerskapet och därigenom direktkvalificerat, deltar också i kvalspelet eftersom det också fungerar som kvalspel för Afrikanska mästerskapet i fotboll 2010.

Det afrikanska kvalspelet utgörs av tre omgångar där den första avgör vilka fem av de tio sämst rankade nationerna som deltar tillsammans med de övriga 43 nationerna i andra omgången.

I andra omgången delas de 48 lagen in i tolv grupper om fyra nationer där vanligt gruppspel, en hemma- och en bortamatch mot varje lag, tar vid. De tolv gruppsegrarna och de åtta bästa grupptvåorna kvalificerar sig till tredje omgången där de delas in i fem grupper om fyra nationer, med därtill hörande gruppspel. Slutligen kvalificerar sig de fem gruppsegrarna till världsmästerskapet i fotboll 2010. Sydafrikas deltagande i tredje omgången kommer endast att räknas till Afrikanska mästerskapet i fotboll, eftersom Sydafrika som värdar är direktkvalificerade till huvudturneringen.

Omgång 1 

Ursprungligen skulle de tio sämst rankade nationerna lottas in i fem dubbelmöten där de fem vinnarna kvalificerar sig till andra omgången. Efter att São Tomé och Príncipe och Centralafrikanska republiken dragit sig ur kvalifikationsspelet, blev Swaziland och Seychellerna automatiskt vidarekvalificerade. Sex lag gjorde således upp om de tre kvarvarande platserna till kvalspelets andra omgång.

Omgång 2 
De 48 deltagarna i första gruppspelet lottades in i tolv fyralagsgrupper, där gruppsegrarna och de åtta bästa tvåorna går vidare till andra gruppspelet.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8 

 spelade fyra matcher i sin grupp innan man den 29 juli 2008 uteslöts från kvalet av Fifa, varpå Etiopiens samtliga kvalmatcher förklarades ogiltiga.

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11 

 drog sig ur kvalet den 25 mars 2008 och blev aldrig ersatt.

Grupp 12

Ranking av tvåorna 
Tillsammans med de tolv gruppvinnarna så gick även de åtta bästa tvåorna vidare till tredje omgången. För att avgöra rankingen av tvåorna så har resultaten mot de fjärdeplacerade lagen (i grupper med fyra lag) inte räknats in, som ses i tabellen.

Omgång 3 
De 20 lagen delas upp i fem grupper med fyra lag i varje. Vinnarna i varje grupp kvalificerar sig till VM 2010 och topp tre i varje grupp kvalificerar sig till Afrikanska mästerskapet i fotboll.

Seedning 
Lagen seedades efter deras Fifas ranking i oktober 2008. Ett lag från varje pott drogs i varje grupp.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Kvalspelsmatcher CAF - fifa.com

2007 i Afrika
2008 i Afrika
2009 i Afrika
Fotbollsåret 2007
Fotbollsåret 2008
Fotbollsåret 2009
Sportevenemang i Afrika
CAF